La Copa Africana de Clubes Campeones 1994 fue la trigésima edición del torneo de clubes de fútbol más importante de África. Se disputó a lo largo de dicho año, culminando en la final por el campeonato, celebrado el 17 de diciembre, en el Estadio Internacional, de la ciudad de El Cairo. Contó con la participación de 32 equipos, de los cuales seis de ellos clasificaron mediante una eliminatoria previa. El equipo ganador del evento fue Espérance de Túnez, tras vencer en la final a doble partido por 0:0 y 3:1 al Zamalek de Egipto. De esta forma, Espérance obtuvo su primer título en este evento.

Ronda Preliminar 

|}
1- Mighty Barrolle abandonó el torneo.

Primera Ronda 

|}
1- Los Equipos de Benín, Uganda y Zimbabue fueron descalificados porque sus federaciones tenían deudas con la CAF y el AS Sogara FC desapareció en 1995

Segunda fase

Campeón

Referencias

Enlaces externos 
 Liga de Campeones de la AFC 1994 en RSSSF

1994
Fútbol en 1994
Espérance ST